Fa Presto (z italštiny: fà presto = pracuj rychle) byl pseudonym, který používal italský pozdně-barokní malíř Luca Giordano (1634–1705). Pochází od jeho otce, živícího se kopírováním obrazů, který ho těmito slovy z finančních důvodů nabádal k rychlejší tvorbě.

Tentýž pseudonym přijal i český básník, novinář a dramatik Karel Mašek (1867–1922).

Reference